Adia peut faire référence à :
 Adia, société d'intérim et recrutement filiale du groupe Adecco ;
 Adia, une chanson de la chanteuse canadienne Sarah McLachlan ;
 Adia, un genre de mouches de la famille des Anthomyiidae.

ADIA est un sigle qui peut faire référence à :
 Abu Dhabi Investment Authority, un des plus importants fonds d'investissement mondiaux, propriété de l'émirat d'Abou Dabi.